Sagittospora är ett släkte av svampar. Sagittospora ingår i ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Sagittospora